Застенки — топоним:

Белоруссия

Витебская область 
 Застенки — деревня в Бешенковичском районе.
 Застенки — деревня в Витебском районе.
 Застенки — деревня в Дубровенском районе.
 Застенки — деревня в Оршанском районе.
 Застенки — деревня в Толочинском районе.

Гродненская область 
 Застенки — упразднённая деревня в Кореличском районе.

Минская область 
 Застенки — деревня в Вилейском районе.
 Застенки — деревня в Молодечненском районе.

Могилёвская область 
 Застенки — деревня в Дрибинском районе.
 Застенки — деревня в Могилёвском районе.
 Застенки — деревня в Шкловском районе.

Россия 
Застенки — деревня в Краснинском районе Смоленской области